Il singolare del torneo di tennis Ixtapa Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Luis Herrera che ha battuto in finale Andrew Sznajder 6-1, 6-2.

Teste di serie

 Luis Herrera (Campione)
 Leonardo Lavalle (primo turno)
 Robbie Weiss (primo turno)
 Sergio Cortés (secondo turno)

 Danilo Marcelino (primo turno)
 Nicolás Pereira (semifinali)
 Cristiano Caratti (primo turno)
 Tommy Ho (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Ixtapa Challenger 1992